Плутонг (от , клубок, ком, рой — взвод) — название низших подразделений в Русской императорской армии.

В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля плутонг определяется как небольшое отделение войска в строю, для стрельбы плутонгами, мелкими залпами.Пальба будет! Заряжай ружьё! — Плутонгами, полудивизионами, дивизионами.  Отсюда плутонговое управление — когда огнём каждого плутонга управляет отдельное лицо.

История 

Изначально плутонг был не штатной единицей, а элементом организации ружейного огня пехоты. Впервые введен шведским королём Густавом Адольфом в 1618 году. Система плутонгов была позднее принята в армиях Британии, Австрии, Голландии и России.

В русской армии XVIII века плутонгом называлось низшее подразделение пехоты, которое соответствует современному взводу. Введено Петром I. Деление по плутонгам применялось и в строю, и боевом порядке, в частности, фузилёры, пикинёры, солдаты и так далее стреляли плутонгами (залп всего подразделения, когда один ряд с колена заряжал, а другой, стоя, давал огонь).

В тот период времени пальба (стрельба) в бою велась несколькими методами, в том числе и плутонгами. Для этого компания (рота) выстраивалась в шеренги и делилась на 4 плутонга (взвода). При пальбе плутонги палили поочередно — таким образом ружейный огонь прокатывался вдоль строя компании. Этот метод пальбы тогда считался наиболее прогрессивным в военном деле и широко использовался сначала в голландской, затем в английской и русской армиях.

На кораблях русского флота XVIII — начала XX века плутонг составлял каждое отдельное морское орудие или несколько орудий (группу орудий) одинакового (иногда и разного) калибра, расположенных в отдельном помещении (отсеке) и удобных для управления одним лицом. Плутонг примерно соответствует современному понятию расчёт и батарея. Орудия плутонга (если их было два или более) располагались так, чтобы было возможно общее управление голосом, и действовали одновременно по одной цели.

См. также 
 Организация войск и сил

Примечания

Литература 
 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля.
 «Артиллерийский унтер-офицер», «Артиллерийский кондуктор», «Беглый огонь», «Орудие морское», «Передача приказаний на корабле», Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915).

Ссылки 
 Сайт петер.петробригада.ру, «Лейб-Гвардии Преображенский полк», 1709 год, Военные уставы. 
 О. Леонов, И. Ульянов, «Русская регулярная пехота (1730-1762 гг.)» 

Вооружённые силы Российской империи
Воинские формирования
Пехотные формирования
Корабельная артиллерия